Castelrotto ist
eine Fraktion der Gemeinde Croglio, 1953 bis 1976 Croglio-Castelrotto genannt, im Kanton Tessin, Schweiz
der italienische Name der Gemeinde Kastelruth im Eisacktal, Südtirol, Italien
ein Stadtteil von Verona